Sole negli occhi – film di Andrea Porporati del 2001
 Sole negli occhi – singolo di Riccardo Maffoni del 2006
 Il sole negli occhi – film di Antonio Pietrangeli del 1953